Reka puede referirse a:

 Reka (Croacia);
 Reka (Abjasia, Georgia);